С именем Иакинф в христианстве почитаются следующие мученики:

 Святой мученик из Кесарии Каппадокийской, служил кубикуларием при императоре Траяне; уморен голодом в 108 году. Память 3 июля (по юлианскому календарю).

 Святой мученик из Амастриды, пострадал во время гонений от язычников в IV веке. Согласно житию, в возрасте трёх лет воскресил умершего мальчика. Никита Пафлагонянин (IX век) посвятил ему похвальное слово. Память 18 июля (по юлианскому календарю). 

 Святой мученик, пострадавший около 262 года в Риме, при Галлиене. Память 24 декабря (по юлианскому календарю).

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Мученики